RHOBTB1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 10-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 696 амінокислот, а молекулярна маса — 79 417.

Білок має сайт для зв'язування з нуклеотидами, ГТФ.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 10

Некатегоризовані білки